

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dziurów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Zawichost 
 Dziurów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody